Braunbehrens ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Braunbehrens (1819–1870), deutscher Verwaltungsjurist, Regierungspräsident in Dessau
 Adrian Braunbehrens (* 1934), deutscher Philologe
 Anton von Braunbehrens (1792–1859), deutscher Beamter und Abgeordneter
 Anton Braunbehrens (1840–1901), deutscher Reichsgerichtsrat
 Burkhart Braunbehrens (* 1941), deutscher Maler
 Hans von Braunbehrens (1901–1983), deutscher Röntgenologe und Hochschullehrer
 Hermann von Braunbehrens (1861–1926), preußischer Generalmajor
 Lili von Braunbehrens (1894–1982), deutsche Lyrikerin
 Otto von Braunbehrens (1833–1918), deutscher Unterstaatssekretär
 Volkmar Braunbehrens (* 1941), deutscher Musikwissenschaftler